Катарина Среботнік була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Седа Норландер.

Анке Губер виграла титул, у фіналі перемігши Наталі Деші з рахунком 6–2, 1–6, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open